Valentine může být:
 Valentine (Arizona) – osada v Arizoně v USA
 Valentine (Indiana) – osada v Indianě v USA
 Valentine (Nebraska) – město v Nebrasce v USA
 Valentine (New Jersey) – osada v New Jersey v USA
 Valentine (Texas) – městečko v Texasu v USA
 Valentine (Virginie) – osada ve Virginii v USA
 Valentine (Haute-Garonne) – obec v departementu Haute-Garonne ve Francii
 Valentine (Uruguay) – městečko v Uruguayi
 Archibald Thomas Pechey (pseudonymem Valentine; 1876–1961) – britský spisovatel
 Denzel Valentine (* 1993) – americký basketbalista
 Valentine (tank) – britský tank sloužící ve druhé světové válce
 HMS Valentine – různé lodě britského námořnictva
 USS Valentine (AF-47) – zásobovací loď amerického námořnictva, sloužící letech 1945–1946
 Valentine (film) – americký film režiséra Jamieho Blankse z roku 2001
 Valentine (seriál) – americký televizní seriál z let 2008–2009
 Valentine (album) – album britského hudebníka Roye Harpera z roku 1974